«Хліб, любов, і…» () — кілька італійських фільмів зі схожою назвою, що, маючи наскрізний сюжет та спільних головних героїв, складають собою тетралогію:

 «Хліб, любов і фантазія» () — фільм режисера Луїджі Коменчіні 1953 року.
 «Хліб, любов і ревнощі» () — фільм Луїджі Коменчіні 1954 року.
 «Хліб, любов і...» () — фільм Діно Різі 1955 року.
 «Хліб, любов і Андалусія» (Pane, amore e Andalusia ) — фільм Хав'єр Сето та Вітторіо Де Сіки 1958 року.